Kolze ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Kolze (* 1967), deutscher Politiker (CDU)
 Jürgen Kolze, deutscher Basketballnationalspieler